Абудиргам (Абудархам; Абударгам; ;  — «отец драхм, то есть налогов») — фамилия некоторых испанских евреев:

 Абударгам (династия).
  (вторая пол. XIV века) — ришоним из Севильи.

Примечания